Canaletta ima više značenja:
 Canaletta, Padova
 Canaletta, Rovigo